Säuberli ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Säuberli (* 1938), Schweizer Viszeralchirurg
 Jack Säuberli (* 1947), Schweizer Komponist, Arrangeur, Musikproduzent, Grafiker und Musikverleger